Harris Corporation — американская телекоммуникационная компания.
  — американское издательство, основанное в 1985 году.

См. также